«Каллиграфия» — концертный альбом Ольги Арефьевой и группы «Ковчег», содержащий записи и съёмки с концертов 2003–2008 годов. Был издан в июне 2008 года в формате CD+DVD. Представляет собой концертную программу фольклорных песен, запечатлённую на музыкальном носителе. В конце пластинки присутствует и авторский материал.

Список композиций

Участники записи 
 Ольга Арефьева — вокал, гитара, казу, шейкер, колокольчики
 Пётр Акимов — виолончель, гитара (DVD: 6)
 Сергей Перминов — клавишные, рояль
 Михаил Смирнов — перкуссия
 Тони Левин — бас-гитара (СD: 1–2, 4, 17; DVD: 1–4, 15–17)
 Сергей Индюков — гитара (CD: 3, 12, 14, 15; DVD: 6-7)
 Сергей Суворов — бас-гитара (CD: 10–11, 13, 16)
 Сергей Калугин — гитара (CD: 8–9)
 Ансамбль «Казачий круг» — (CD: 17)
 Сергей Ватаву — гитара (CD: 16)
 Сергей Жариков — барабаны (CD: 16)

Примечания

Ссылки 
 «Каллиграфия» на официальном сайте
 «Каллиграфия» на сайте Kroogi.ru 

Альбомы 2008 года
Альбомы Ольги Арефьевой и группы «Ковчег»